Hemme ist

 der Name einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, siehe Hemme

Hemme ist der Familienname folgender Personen:

 Christy Hemme (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin, Model, Sängerin und Wrestlerin
 Franz Hemme (1670–1731), deutscher evangelischer Pastor
 Heinrich Hemme (* 1955), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Autor
 Karl Hemme (1901–1970), deutscher Politiker (KPD)
 Marie-Luise Hemme (1949–2021), deutsche Politikerin (SPD)
 Wilhelm Hemme (1923–2022), Begründer der Deutschen Apitherapie